Levitan of Lévitan kan verwijzen naar:

Félix Lévitan, Frans journalist
Isaak Levitan, Russisch schilder
Nadav Levitan, Israëlisch filmregisseur, scenarioschrijver, schrijver en songwriter